Farsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Farsjön, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (50,1 ha)
Farsjön, Värmland, sjö i Karlstads kommun,  (18,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn